Свети Јевстатије или Свети Евстатије може бити:

 Свети Јевстатије Плакида, ранохришћански светитељ
 Свети Јевстатије Антиохијски, антиохијски архиепископ из 4. века
 Свети Јевстатије Мцхетски, хришћански мученик из 6. века
 Свети Јевстатије Солунски, солунски архиепископ из 12. века
 Свети Јевстатије I Српски, српски архиепископ (1279-1286)
 Свети Јевстатије II Српски, српски архиепископ (1292-1309)

Види још
 Јевстатије Српски (вишезначна одредница)